Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров — ежегодное соревнование по кёрлингу среди юниорских (молодёжных) мужских и женских команд Финляндии. Игроки должны быть в возрасте до 21 года на дату старта очередного чемпионата. Мужской чемпионат проводится с 1998 года, женский — с 2005 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Финляндии ().

Победители чемпионата среди мужских и женских юниорских команд получают право до следующего чемпионата представлять Финляндию на международной арене как соответственно мужская и женская юниорская сборная Финляндии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы различных чемпионатов Финляндии | Ассоциация кёрлинга Финляндии (в том числе указаны и юниорские чемпионаты; но мужские в списке, а женские — с 2005 — «внутри» страниц мужских чемпионатов соответствующего года)

См. также 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках

Чемпионаты Финляндии по кёрлингу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1998 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года